Västerviksanstalten kan syfta på:

 Anstalten Västervik Centrum – anstalt inom kriminalvården som upphörde 2007
 Anstalten Västervik Norra – ett fängelse i Gertrudsvik i Västervik som invigdes 2005